Первая лига Польши по футболу 2017/2018 — 70-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в Польше. В чемпионате принимают участие 18 команд, проводится в два круга. Две лучшие команды получают право в следующем сезоне с сыграть в Экстраклассе, три худшие команды вылетают во Вторую лигу Польши, 15-я команда чемпионата играет стыковые матчи с 4-й командой Второй лиги за право остаться в Первой лиге на следующий сезон.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
Статистика чемпионата на сайте 90minut.pl (пол.) 

2017/2018
Польша
Спорт в Польше в 2017 году
Спорт в Польше в 2018 году